«Victorious» — десятий студійний альбом американського рок-гурту Skillet, який вийшов 2 серпня 2019 року.

Список пісень

Учасники запису 
 Джон Купер — вокал, бас-гітара, продюсер
 Корі Купер — ритм-гітара, клавішні, продюсер
 Джен Леджер — ударні, вокал
 Сет Моррісон — електрогітара

Чарти 
Тижневі чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Skillet
Альбоми Atlantic Records
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми хард-року